

Anno 
 1970 – (MCMLXX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1970 a.C.
 Anni 1970 – decennio che comprende gli anni dal 1970 al 1979 inclusi 
 Anni 1970 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1979 a.C. al 1970 a.C. inclusi

Matematica 
 1970 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1970 Sumeria – asteroide della fascia principale del sistema solare.